Norra Bäckasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624585-141530), sjö i Olofströms kommun,  (7,16 ha)
Norra Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625179-142188), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Bäckasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn